Давелюи (фр. Daveluy) — французская фамилия.

 Давелюи, Антуан (1818—1866) — святой римско-католической церкви, епископ, миссионер, мученик.
  (1926-2016) — канадский композитор, мастер игры на органе.
  (1863—1939) — контр-адмирал ВМС Франции, военный писатель.

Примечания